Barra de Cunhaú - praia em Canguaretama, no Rio Grande do Norte.
Forte do Rio Cunhaú - estrutura militar no Rio Grande do Norte.
Mártires de Cunhaú e Uruaçu - cristãos canonizados em 2017.
Capela dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu - templo católico no Rio Grande do Norte.

Ver também

Desambiguação